Комано (Тичино) — коммуна в кантоне Тичино.
 Комано (Тоскана) — коммуна в провинции Масса-Каррара (провинция).

См. также 
 Комано-Терме — коммуна в провинции Тренто.